Felip d'Hainaut, conegut com a Felip I el Noble o Felip I de Namur (nascut el 1175, mort el 1212) fou marquès i comte de Namur de 1195 a 1212. Era el segon fill de Balduí V comte d'Hainaut i de Namur, i de Margarida de Flandes o Margarida d'Alsàcia, comtessa de Flandes.

El seu pare tenia el comtat de Namur per herència del seu propi oncle Enric el Cec, que, sense fills, l'havia designat com a hereu el 1165. Posteriorment, Enric el Cec va tenir una filla, Ermesinda i va voler anul·lar la donació. Balduí es va aixecar llavors en armes, va vèncer a Enric 1190 i va dominar el comtat de Namur, al qual es van agregar tres comtats: el comtat d'Hainaut, el comtat de la Roche i el comtat de Durbuy, i el territori resultant fou erigit per l'emperador Enric VI en el marquesat o macgraviat dit de Namur (1194), que no va persistir més que fins al 1195 (quan Balduí V va morir) tot i que després els comtes de Namur apareixen sovint esmentat com a marquesos.

En el seu testament va llegar al seu segon fill Felip el comtat de Namur, amb la condició que el comtat/marquesat de Namur seria vassall del comtat d'Hainaut. Felip va alterar les armes de Flandes amb l'addició d'una banda de gules. Però Teobald I de Bar, qui s'havia casat amb Ermesinda no s'havia donat per vençut i va atacar a Felip de Namur. Es van enfrontar en una guerra que va durar tres anys, fins que el tractat de Dinant signat el 26 de juliol de 1199 va reconèixer la possessió de Namur a Felip.

Felip va exercir la regència del comtat de Flandes i del comtat d'Hainaut, en absència del seu germà gran Balduí VI d'Hainaut (1171 † 1205) que havia marxat a la Croada i després durant la minoria de les seves nebodes Joana i Margarida. En la guerra contra França, va ser fet presoner i no va recuperar la llibertat fins a casar-se amb Maria de França, filla de Felip August i d'Inés de Merania, i l'enviament de les seves nebodes, com a ostatges, a la cort de França. Els flamencs i els hennuyers (gent d'Hainaut) indignats es van revoltar i el van obligar a renunciar a la regència dels dos comtats.

Dins del comtat de Namur, es va mostrar pacífic, religiós i promotor del desenvolupament social. També va intervenir com a mediador entre els diferents senyors en guerra. Afectat per disenteria, va morir el 9 d'octubre de 1212 a Valenciennes.

La seva germana Violant d'Hainaut, comtessa d'Auxerre i Tonnerre, esposa de Pere II de Courtenay, va esdevenir comtessa/marquesa de Namur, títol agafat pel seu marit el 1212, però abandonat quan es va convertir en emperador de Constantinoble.

Només es coneix un model de segell i contrasegell de Felip I, que és un segell eqüestre emprat des de 1200 a 1212, el qual porta un escut en el que estan representats els tres galons d'Hainaut. En la cara de contrasegell hi ha un lleó trencat per una franja diagonal: aquest lleó era el de Flandes que va agafar del seu germà Balduí IX afegint la diagonal de cadet, i que es convertirà en les armes del marquesat de Namur.

Ascendència

Bibliografia 
 

Comtes de Namur
Persones de Valenciennes
Morts als Alts de França
Morts de disenteria